John Marks (né le  à Winnipeg, dans la province du Manitoba, au Canada) est un joueur professionnel de hockey sur glace.

Carrière de joueur 
Il évolua au poste de défenseur toute sa carrière dans la Ligue nationale de hockey chez les Black Hawks de Chicago. Ces derniers le repêchèrent au premier tour,  au total, au cours du repêchage amateur de la LNH 1968.

Carrière d'entraîneur 
Il a été entraîneur-chef des Checkers de Charlotte, du Grrrowl de Greenville et des Ice Pilots de Pensacola de l'East Coast Hockey League.

Statistiques 

|1966-1967 ||Braves de St. James ||MJHL ||6 ||1 ||3 ||4 ||0 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
|1967-1968|| Fighting Sioux de North Dakota|| NCAA||33 ||3 ||6 ||9 ||16 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
| 1968-1969|| Fighting Sioux de North Dakota||NCAA ||29 ||6 ||26 ||32 ||38 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
| 1969-1970|| Fighting Sioux de North Dakota|| NCAA|| 30|| 5|| 14|| 19|| 34||- ||- ||- ||- ||-  
|-
| 1970-1971|| Blackhawks de Dallas|| LCH|| 66|| 3|| 16|| 19|| 49|| 10|| 0|| 4|| 4|| 14
|-
| 1971-1972|| Blackhawks de Dallas|| LCH|| 72|| 8|| 35|| 43|| 105|| 12|| 1|| 2|| 3|| 8
|-
| 1972-1973|| Black Hawks de Chicago|| LNH|| 55|| 3|| 10|| 13|| 21|| 16|| 1|| 2|| 3|| 2
|-
| 1973-1974||Black Hawks de Chicago|| LNH|| 76|| 13|| 18|| 31|| 22|| 11|| 2|| 0|| 2|| 8
|-
| 1974-1975||Black Hawks de Chicago|| LNH|| 80|| 17|| 30|| 47|| 56|| 8|| 2|| 6|| 8|| 34
|-
| 1975-1976||Black Hawks de Chicago|| LNH|| 80|| 21|| 23|| 44|| 43|| 4|| 0|| 0|| 0|| 10
|-
| 1976-1977||Black Hawks de Chicago|| LNH|| 80|| 7|| 15|| 22|| 41|| 2|| 0|| 0|| 0|| 4
|-
| 1977-1978||Black Hawks de Chicago|| LNH|| 80|| 15|| 22|| 37|| 26|| 4|| 0|| 1|| 1|| 0
|-
| 1978-1979||Black Hawks de Chicago|| LNH|| 80|| 21|| 24|| 45|| 35|| 4|| 0|| 0|| 0|| 2
|-
| 1979-1980||Black Hawks de Chicago|| LNH|| 74|| 6|| 15|| 21|| 51|| 4|| 0|| 0|| 0|| 0
|-
| 1980-1981||Black Hawks de Chicago|| LNH|| 39|| 8|| 6|| 14|| 28|| 3|| 0|| 0|| 0|| 0
|-
| 1981-1982||Black Hawks de Chicago|| LNH|| 13|| 1|| 0|| 1|| 7|| 1|| 0|| 0|| 0|| 0
|-
| 1981-1982|| Checkers d'Indianapolis || LCH || 53|| 6|| 20|| 26|| 73|| -|| -|| -|| -|| -
|-
| 1987-1988|| Wings de Kalamazoo|| LIH|| 1|| 1|| 0|| 1|| 0|| -|| -|| -|| -|| -

| 657|| 112|| 163|| 275|| 330|| 57|| 5|| 9|| 14|| 60

Références 

Naissance en mars 1948
Naissance à Winnipeg
Joueur canadien de hockey sur glace
Entraîneur canadien de hockey sur glace
Choix de premier tour au repêchage d'entrée dans la LNH
Choix de repêchage des Blackhawks de Chicago
Joueur des Blackhawks de Chicago
Joueur des Black Hawks de Dallas
Joueur des Checkers d'Indianapolis
Joueur des Wings de Kalamazoo (1974-1995)
Joueur d'un Match des étoiles de la Ligue nationale de hockey
Défenseur de hockey sur glace